Die A Lyga 1991 war die 1. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sie begann am 29. März 1991 und endete am 25. Juni 1991.

Modus 
Der Meister wurde in einer Übergangssaison ausgespielt, in der die litauischen Mannschaften aus der baltischen Liga und die besten sechs Mannschaften der ehemaligen litauischen Liga antraten. Jede Mannschaft spielte einmal gegen jede andere, so dass 14 Saisonspiel je Verein zu absolvieren waren. Dann spielten die ersten vier im Pokalmodus den Landesmeister aus.

Vereine 

 SK Banga Kaunas
 FK Inkaras Kaunas
 FK Vilija Kaunas
 Sirijus Klaipėda
 Granitas Klaipėda
 Sūduva Marijampolė
 Jovaras Mažeikiai
 Ekranas Panevėžys
 Sakalas Šiauliai
 Tauras Šiauliai
 Elektronas Tauragė
 FK Vienybė Ukmergė
 Neris Vilnius
 FK Panerys Vilnius
 FK Žalgiris Vilnius

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Halbfinale 
Die ersten vier der Tabelle spielten im Pokalmodus den Meister aus. Dabei trat der Vierte gegen den Ersten und der Dritte gegen den Zweiten an. Die Spiele fanden am 28. Juni und 2. Juli 1991 statt.

|}

Spiel um den 3. Platz 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise 

1991
Fußballsaison 1991